Como castillo de San Juan puede referirse a:

España 
 Castillo de Alberite de San Juan, en Alberite de San Juan (Zaragoza);
 Castillo de San Juan, en Blanes (Gerona);
 Castillo de San Juan, en Calasparra (Murcia);
 Castillo de San Juan o castillo de la Luna, en La Torresaviñán (Guadalajara).
 Castillo de San Juan o castillo Negro, en Santa Cruz de Tenerife;
 Castillo de San Juan de Águilas, en Águilas (Murcia);
 Castillo de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería);
 Fuerte de San Juan, en Encinasola (Huelva);
 Castillo de San Juan, en Bañobárez, (provincia de Salamanca);